Li Feng (Dinastia Han) (李豐), general militar servint sota el senyor de la guerra Yuan Shu durant la tardana Dinastia Han
 Li Feng (Cao Wei) (李豐), oficial de Cao Wei durant el període dels Tres Regnes
 Li Feng (Shu Han) (李豐), oficial de Shu Han durant el període dels Tres Regnes, fill de Li Yan